Bruinier ist der Familienname folgender Personen:

 Ansco Bruinier (1898–1973), Violoncellist und Trompeter, Bruder von August und Franz Bruinier
 August Heinrich Bruinier (1897–1970), deutscher Geiger und Violinpädagoge, Bruder von Franz und Ansco Bruinier
 Bettina Bruinier (* 1975), deutsche Regisseurin 
 Franz Servatius Bruinier (1905–1928), Pianist und Komponist, Bruder von August und Ansco Bruinier
 Jan Hendrik Bruinier (* 1971), deutscher Mathematiker
 Johannes Weijgardus Bruinier (auch Johannes Weygardus Bruinier; 1867– 16. März 1939 in Anklam), deutscher Germanist 

Siehe auch:
 Brunier